Universidad de Mercaderes puede hacer referencia a:

 Universidad de Mercaderes de Burgos
 Universidad de Mercaderes de Bilbao